Les alphabets des langues nationales sont des alphabets officiels pour le fulfulde, le hausa, le kanuri, le tamajaq et le zarma, définis au Niger dans l’arrêté  de 1966 et dans les arrêtés , 212-99, 213-99, 214-99, 215-99 de 1999.

Histoire 
À la suite de la création du Comité national de transcription des langues en 1964 et la Conférence de Bamako sur l’unification des alphabets des langues africaines de 1966, des alphabets officiels pour les langues nationales (fulfulde, hausa, kanuri, tamashaq, songhaï-zarma) sont définis dans l’arrêté  de 1966. L’alphabet hausa est redéfini par l’arrêté  du 15 mars 1981 à la suite d'une réunion d’experts du Niger et du Nigeria tenue à Niamey du 7 au 12 janvier 1980. En 1999, les alphabets fulfulde, hausa, kanuri, tamajaq, zarma sont redéfinis dans les arrêtés , 212-99, 213-99, 214-99, 215-99.

Alphabets

Notes et références

Bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orthographe
Langue au Niger
Variante de l'alphabet latin